Ruginoasa több romániai település neve:

Ruginoasa, Argeş megye
Ruginoasa, Buzău megye
Ruginoasa, Iaşi megye
Ruginoasa, Neamţ megye
Lapupatak, Szilágy megye